Auca steht für:
 Auca, Bildergeschichte aus Katalonien
 Waorani, indigene Volksgruppe in Ecuador; die Bezeichnung „Auca“ gilt als herabwürdigend 
 SD Aucas, ecuadorianischer Fußballverein
 Titularbistum Auca, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche in Spanien